Počet obyvatel Moldavska v roce 2014 činil 2 913 281 lidí.

Etnické skupiny 
Moldavané jsou největší etnickou skupinou v zemi. Podle zkombinovaných dat sčítání v oblasti kontrolované vládou a v Podněstří tvořili 69,6 % populace. Poměr Ukrajinců a Rusů v populaci se významně snížil oproti sčítán v roce 1989: z 13,8 % na 11,2 % a z 13,0 % na 9,4 %. Důvodem je hlavně emigrace. Ukrajinci žijí hlavně na východě Podněstří a na severu, zatímco Rusové hlavně ve městech: 27 % všech Rusů žije v Kišiněvu, 18 % v Tiraspolu, 11 % ve městě Tighina a 6 % v Bălţi. Gagauzové jsou čtvrtou největší etnickou skupinou (3,8 % v roce 2004). Většina z nich žije na jihu Moldavska v autonomní oblasti Gagauzsko.

Moldavsko pod vládní kontrolou (2004)

Demografická statistika

Besarábská oblast Ruského impéria (1900-1914)

Po II. světové válce, celkem za oblast 

(o)= odhad

Moldávie pod správou centrální vlády 

 Počínaje rokem 2014 dochází k výrazným změnám ve statistikách kvůli novým metodám výpočtu a v souladu s posledním sčítáním lidu zahrnují pouze údaje o obyvatelích, kteří v zemi žili převážně v posledních 12 měsících, bez ohledu na dočasnou nepřítomnost (za účelem rekreace, dovolené, návštěvy příbuzných a přátel, podnikání, léčby, náboženských poutí atd.).

Separatistická oblast Podněstří

Jazyky 
Rumunština je oficiálním jazykem země, mnoho mluvčích ji ale při popisu svého jazyka označuje jako moldavštinu, ačkoliv literární standardy jsou identické. Podle sčítání v roce 2004 používalo 2 543 354 lidí neboli 75,17 % obyvatel moldavštinu/rumunštinu jako svůj první jazyk.

Náboženství 
Podle sčítání v roce 2004 více než 93 % obyvatel vyznávalo pravoslaví.

Reference

Externí odkazy 
 

Údržba:Články s referencemi v nadpisech
Moldavsko
Moldavsko